Паськовка (), село, 
Гонтаровский сельский совет,
Волчанский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321682003. Население по переписи 2001 года составляет 94 (48/46 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Паськовка находится на правом берегу реки Хотомля, ниже по течению в 2-х км расположено село Перковка, на противоположном берегу — село Гарашковка.
Село пересекает балка по которой протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
 1861 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района